Банкинг () — в широком смысле, банковское дело, банковская деятельность (см.: банк).

См. также:
 SMS-банкинг
 Арт-банкинг
 Банковские операции
 Бесфилиальный банкинг
 Дистанционное банковское обслуживание
 Интернет-банкинг
 Исламский банкинг
 Свободный банкинг